Osoby o tym nazwisku:
 Adam Rosiek – polski duchowny polskokatolicki
 Barbara Rosiek – polska psycholog kliniczna, pisarka i poetka
 Kamil Rosiek – polski biathlonista i biegacz narciarski, paraolimpijczyk
 Stanisław Rosiek – polski historyk literatury, pisarz, wydawca, wykładowca